Les Bordes (Indre)
 Les Bordes (Loiret)
 Les Bordes (Saône-et-Loire)
 Les Bordes (Yonne)
ook:
Les Bordes-Aumont, Aube 
Les Bordes-sur-Arize, Ariège 
Les Bordes-sur-Lez, Ariège 
gemeenten met de naam Bordes